Дара Милошевић (Сланкамен, 16. јун 1902 — Београд, 21. март 1987) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1956. || Зле паре || /
|-
| 1958. || Случај у трамвају ТВ филм || Наталија, инжењерова зена
|-
| 1959. || -{Il vendicatore}- || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Солунски атентатори || /
|-
| 1964. || Право стање ствари || /
|-
| 1967. || -{La vingt-cinquième heure}- || Мадаме Коруга
|-
| 1967. || Нож || Костина мајка
|-
| 1969. || Чудесан свет Хораса Форда ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Сведоци оптужбе ТВ филм || /
|-
| 1976. || Спиритисти ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1902.
Умрли 1987.
Српске глумице
Југословенски глумци
Инђијани